Klášter kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Klášter (ort i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Klášter (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar